Okręty US Navy o nazwie USS  "Eastport":

 Pierwszy  "Eastport" był częściowo ukończonym okrętem, który został przechwycony z rąk Konfederatów w 1862 i zniszczony w 1864.
 Drugi "Eastport" (ID-3342) był transportowcem, który był w służbie US Navy w latach 1918-1919.

Eastport